Römerbach ist ein Gewässername:

 Römerbach (Donau), rechter Zufluss der Donau nahe Luppenhofen, Gemeinde Obermarchtal, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Römerbach (Ellinger Bach), rechter Zufluss des Ellinger Bachs (zum Morsbach, zum Wisser Bach) bei Birken, Gemeinde Morsbach, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Römerbach (Feistritz), rechter Zufluss vom Kulmingberg der Feistritz (zur Lafnitz) bei Gersdorf an der Feistritz, Bezirk Weiz, Steiermark
 Römerbach (Perlenbach), linker Zufluss des Perlenbachs (zur Rur) in der Perlenbachtalsperre nahe Kalterherberg, Stadt Monschau, Städteregion Aachen, Nordrhein-Westfalen
 Römerbach (Schidergraben), rechter Oberlauf vom Lammberg des Schidergrabens (zur Saalach) im Gemeindegebiet von St. Martin bei Lofer, Bezirk Zell am See, Salzburg
 Römerbach (Steinbach), rechter Zufluss des dort Ohrbach genannten Steinbachs (zum Swistbach) im Stadtgebiet von Euskirchen, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Römergraben